Сергиевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Сергиевская волость — в составе Владимирской губернии, Гороховецкий уезд.
 Сергиевская волость — в составе Калужской губернии, Калужский уезд.
 Сергиевская волость — в составе Калужской губернии, Медынский уезд.
 Сергиевская волость — в составе Курской губернии, Фатежский уезд.
 Сергиевская волость — в составе Московской губернии, Дмитровский (1917—1919) и Сергиевский (1919—1929) уезды.
 Сергиевская волость — в составе Орловской губернии, Елецкий уезд.
 Сергиевская волость — в составе Пермской губернии, Соликамский уезд.
 Сергиевская волость — в составе Рязанской губернии, Скопинский уезд.
 Сергиевская волость — в составе Самарской губернии, Бугурусланский уезд.
 Сергиевская волость — в составе Смоленской губернии, Рославльский уезд.
 Сергиевская волость — в составе Тамбовской губернии, Козловский уезд.
 Сергиевская волость — в составе Тульской губернии, Богородицкий уезд.
 Сергиевская волость — в составе Тульской губернии, Ефремовский уезд.
 Сергиевская волость — в составе Тульской губернии, Крапивенский уезд.
 Сергиевская волость — в составе Тульской губернии, Тульский уезд.